Марк Юний Брут Старши () е римски политик през 1 век пр.н.е. и баща на Марк Юний Брут, един от убийците на Юлий Цезар.

Биография 
През 83 пр.н.е. става народен трибун на колонията Капуа. Той е първият съпруг на Сервилия Цепионис, полусестра на Катон Млади. Двамата имат син Марк Юний Брут, който по-късно е между убийците на Юлий Цезар.

През 77 пр.н.е. Брут е в Цизалпийска Галия, след това в Модена. Умира същата година по време на бунта на Марк Емилий Лепид.

Източници 
 Цицерон, pro Quint. 20
 De lege agraria ii. 33, 34, 36
 Плутарх, Pomp. 16
 Апиан, B. C. ii. Ill
 Ливий, Epit 90.
 Цицерон, Brutus 36.

Древноримски политици
Народни трибуни
Юнии